Бундесліга 2010—2011 () — 48-ий сезон першої німецької Бундесліги. Сезон розпочався 21 серпня 2010 традиційно матчем за участю діючого чемпіона — «Баварія» : «Вольфсбург». Останній тур був зіграний 14 травня 2011, зимове міжсезоння – з 18 грудня до 15 січня. Також був оновлений дизайн логотипу ліги.

Боруссія Дортмунд забезпечила собі чемпіонство 30 квітня за два тури до закінчення сезону, вигравши вдома в Нюрнберга з рахунком 2:0.

Інформація про команди

Стадіони 
Протягом сезону на стадіонах Мерседес-Бенц Арена, Мілернтор-Штадіон та Везерштадіон проводились реконструкції. Кількість глядацьких місць на стадіоні Франкенштадіон була збільшена перед початком сезону, а домашня арена Гамбурга була перейменована і тепер носить назву «Імтех Арена».

Тренери, капітани та спонсори 

Починаючи з цього сезону офіційним м'ячем став "Adidas Torfabrik". До цього за вибір м'яча відповідала приймаюча команда.

Зміни головних тренерів

Турнірна таблиця 

Позначення:

Тур за туром

Результати матчів 

1 Матч був зупинений на 87 хвилині при разунку 0:2 після того як в асистента арбітра влучив пивний кухоль. Футбольний союз Німеччини прийняв рішення зарахувати Шальке перемогу з рахунком 0:2

Плей-оф 
Шістнадцята команда Бундесліги «Боруссія Менхенгладбах» та третя команда Другої Бундесліги «Бохум» зіграли між собою 2 матчі. Переможцем стала «Боруссія», здобувши таким чином право продовжити виступи в Бундеслізі в наступному сезоні.

Боруссія Менхенгладбах перемогла у підсумку 2:1.

Статистика

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Бундесліга на сторінці Німецької футбольної ліги  

Німеччина
Німеччина
2010 у німецькому спорті
2011 у німецькому спорті
2010—2011